Collegiata di San Pietro (Fiuggi) a Fiuggi
 Collegiata di San Pietro a Lovanio
 Collegiata di San Pietro (Massa) a Massa (Italia)
 Collegiata di San Pietro (Rocca di Cambio) a Rocca di Cambio